Pestbacken är ett naturvårdsområde i Bromölla kommun i Skåne län.

Området är skyddat sedan 1988 och är 8 hektar stort. Det är beläget 1 km söder om Gualöv och består av en sanddyn, 5-10 meter hög och 600 meter lång. Sanddyn har bildats genom flygsanddrift på 1600-talet efter att skog avverkats.

Numera är området bevuxen med tallskog och i fältskiktet växer bl.a. linnea, spindelblomster, ryl och grönpyrola. Ungefär 200 meter norr om sanddynen finns en pestkyrkogård från 1700-talet som tros ha gett namn åt området.

Källor
Länsstyrelsen naturvårdsområde Pestbacken
Naturvårdsområden i Skåne län
Naturskyddsområden bildade 1988
Bromölla kommun